McCreary ist der Familienname folgender Personen:

 Bear McCreary (* 1979), US-amerikanischer klassischer Komponist und Musiker 

 George Deardorff McCreary (1846–1915), US-amerikanischer Politiker
 James B. McCreary (1838–1918), US-amerikanischer Politiker

 Keith McCreary (Vernon Keith McCreary; 1940–2003), kanadischer Eishockeyspieler
 Kelly McCreary (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin

McCreary ist der Mittelname folgender Personen:
 John McCreary Fabian (* 1939), US-amerikanischer Astronaut, siehe John M. Fabian

Siehe auch:
 McCreary County, County in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Jim McCrery (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 McCreery
 McCrary